Моролео́н () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Moroleón составное: Moro от morar —  жить, проживать, а León — в честь генерала Антонио Леона, участника войны за независимость Мексики.

Площадь муниципалитета равна 160 км², что составляет 0,52 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Амолес и равна 2361 метр.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере и западе с Юририей, на востоке с Урьянгато, а также на юге граничит с другим штатом Мексики — Мичоаканом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1857 году, в его состав входит 27 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 6,2 %, промышленность и строительство — 46,6 %, сфера обслуживания и туризма — 44,8 %, прочее — 2,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,5 %;
 водоснабжение: 98,8 %;
 водоотведение: 95,9 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато